Patrick kan som auktorsförkortning betyda:

 Brian H. Patrick
 Thomas S. Patrick
 William Patrick

Robotskapade auktorsförkortningar